

1 Мамир — село, Келеський район, Туркестанська область
 1 Мамир — село, Чиїлійський район, Кизилординська область